Втора́я Ре́чка: — топоним в России:

Реки 
 Вторая Речка — приток Шайтанки в Новосибирской и Омской областях
 Вторая Речка — приток Малого Карая в Томской области
 Вторая Речка — приток Орловки в Томской области
 Вторая Речка — приток Бедуя в Хакасии
 Вторая Речка — приток Раздольной в Приморском крае
 Вторая Речка — небольшая река во Владивостоке, впадает в Амурский залив
 Вторая Речка — река на Камчатке, впадает в Кроноцкий залив
 Речка 2-я — приток Комбарса в Томской области
 Речка 2-я — река на Чукотке, впадает в Берингово море
 2-я Речка — река на Камчатке, приток Камчатки

Другое 
 Вторая Речка — железнодорожная станция во Владивостоке
 Вторая Речка — микрорайон Владивостока

См. также 
 Первая Речка (1-я Речка, Речка 1-я)
 Третья Речка (3-я Речка, Речка 3-я)